Іцамнаах-Муут (дати народження і смерті невідомі) — ахав царства Попо' у 510-х роках. Відомий також як Володар 1.

Життєпис 
Натепер є першим з відомих ахавів царства Попо'. Згадується на доволі сильно зруйнованому Монументі 106. З правлінням Іцамнаах-Муута пов'язують і датування закінчення к'атуна 9.4.0.0.0, 13 Ахав 18 Йаш (18 жовтня 514 року) Монумент 160. На цьому невеликому вівтарі міститься довгий напис, що спочатку складався з більш ніж 300 ієрогліфів.

На основі археологічних досліджень та епіграфіки вчені вважають, що Іцамнаах-Муут встановив гарні політичні та торговельні стосунки з Мутульським царством, а також значно віддаленими державами, зокрема Пакбулєм із городищем Помона. Точна дата смерті невідома. Також поки не встановлено спадкоємця Іцамнаах-Муута.

Джерела 
 Grube N., Martin S., Zender M. Palenque and Its Neighbors // Notebook for the XXVIth Maya Hieroglyphic Forum at Texas — Austin: University of Texas Press, 2002, II-10
 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions (CMHI)

Царі Тоніни